Dean hace referencia a varios artículos:

Véase:

Lugares
Dean (Texas), ciudad estadounidense.
Flower and Dean Street, calle inglesa en la época victoriana.

Personas
James Dean, icono cultural estadounidense.
Millvina Dean, última superviviente del Titanic.
Roger Dean, diseñador inglés.

Además
Huracán Dean, de la temporada 2007.
Deán, cargo religioso.